Žigmund Pálffy, slovaški hokejist, * 5. maj 1972, Skalica, Češkoslovaška.

Pálffy je člansko kariero začel v češkoslovaški ligi pri klubu HK Nitra v sezoni 1990/91. V začetku sezone 1991/92 je prestopil v klub Dukla Trenčín. V sezoni 1990/91 je bil novinec leta v češkoslovaški ligi. V sezoni 1991/92 je osvojil naslov prvaka češkoslovaške lige ter bil najboljši strelec in po točkah, v sezoni 1992/93 pa najboljši podajalec in po točkah. Leta 1991 je bil kot 26. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Islanders, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1993/94. V ligi NHL je skupno odigral dvanajst sezon, od tega šest za Islanderse, pet za Los Angeles Kingse in eno za Pittsburgh Penguinse. V ligi NHL je odigral 684 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 329 gole in 384 podaj, ter 24 tekem končnice, na katerih je dosegel devet golov in deset podaj. V letih 1997, 1998, 2001 in 2002 je zaigral na Tekmi vseh zvezd. Ob koncu kariere je igral v slovaški ligi za kluba HK Slavija Praga in HK 36 Skalica. V sezoni 2008/09 je bil najboljši strelec slovaške lige, v sezoni 2011/12 najboljši podajalec, v sezonah 2007/08, 2008/09, 2011/12, 2012/13 pa najboljši po točkah.

Za slovaško reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, v letih 1994, 2002 in 2010, kjer je skupno odigral šestnajst tekem, dosegel pa tri gole in deset podaj. Ob tem pa še na petih svetovnih prvenstvih, v letih 1996, 1999, 2002, 2003 in 2005, kjer je skupno odigral 30 tekem, dosegel pa 20 golov in 23 podaj. Leta 2002 je osvojil naslov svetovnega prvaka, leto za tem pa še bronasto medaljo. Na olimpijskem turnirju 1994 je bil najboljši podajalec in po točkah, na Svetovnem prvenstvu 2003 pa najboljši po točkah. 

Leta 2019 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HK Nitra
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 50
| 34
| 16
| 50
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 7
| 6
| 13
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 32
| 23
| 24
| 47
|
|
|
| 13
| 18
| 8
| 26
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 43
| 38
| 41
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 93/94
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salt Lake City Golden Eagles
| IHL
| 93/94
|
| 57
| 25
| 32
| 57
|
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 3
| 7
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Denver Grizzlies
| IHL
| 94/95
|
| 33
| 20
| 23
| 43
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 94/95
|
| 33
| 10
| 7
| 17
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 95/96
|
| 81
| 43
| 44
| 87
| -17
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 96/97
|
| 80
| 48
| 42
| 90
| +21
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 97/98
|
| 82
| 45
| 42
| 87
| -2
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 98/99
|
| 50
| 22
| 28
| 50
| -6
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK 36 Skalica
| Slovaška liga
| 98/99
|
| 9
| 11
| 8
| 19
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 5
| 5
| 10
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 99/00
|
| 64
| 27
| 39
| 66
| +18
| 32
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 0
| 0
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 00/01
|
| 78
| 38
| 51
| 89
| +22
| 20
|
| 13
| 3
| 5
| 8
| 0
| 8
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 01/02
|
| 63
| 32
| 27
| 59
| +5
| 26
|
| 7
| 4
| 5
| 9
| +4
| 0
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 02
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 3
| 1
| 6
| 7
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 02/03
|
| 76
| 37
| 48
| 85
| +22
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 7
| 8
| 15
| +9
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 03/04
|
| 35
| 16
| 25
| 41
| +18
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK 36 Skalica
| Slovaška liga
| 04/05
|
| 8
| 10
| 3
| 13
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 04/05
|
| 41
| 21
| 19
| 40
| +8
| 30
|
| 7
| 5
| 2
| 7
| -2
| 2
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 5
| 4
| 9
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 05/06
|
| 42
| 11
| 31
| 42
| +5
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK 36 Skalica
| Slovaška liga
| 07/08
|
| 46
| 30
| 45
| 75
| +48
| 93
|
| 13
| 7
| 17
| 24
| +19
| 26
|-
| HK 36 Skalica
| Slovaška liga
| 08/09
|
| 53
| 52
| 47
| 99
| +75
| 46
|
| 17
| 12
| 15
| 27
| +25
| 12
|-
| HK 36 Skalica
| Slovaška liga
| 09/10
|
| 36
| 17
| 36
| 53
| +38
| 28
|
| 6
| 6
| 6
| 12
| +7
| 18
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 10
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -1
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK 36 Skalica
| Slovaška liga
| 11/12
|
| 48
| 26
| 57
| 83
| +61
| 76
|
| 6
| 3
| 4
| 7
| +1
| 6
|-
| HK 36 Skalica
| Slovaška liga
| 12/13
|
| 39
| 26
| 47
| 73
| +40
| 103
|
| 7
| 3
| 5
| 8
| +6
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1247
| bgcolor="#7FFF00" | 696
| bgcolor="#7FFF00" | 824
| bgcolor="#7FFF00" | 1520
| bgcolor="#7FFF00" | +375
| bgcolor="#7FFF00" | 923
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | +60
| bgcolor="#7FFF00" | 74
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Viri 

 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Slovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti HK Nitra
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Denver Grizzlies
Hokejisti HK 36 Skalica
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti HK Slavija Praga‎
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih